Стереотип — копія друкованої форми (набір та кліше) високого друку.
 Стереотип — в психології так називають сукупність певних (часто звичних, вкорінених) уявлень, думок, висновків про світ, довкілля, людей тощо.
 Стереотип в UML — опис поведінки об'єкта.